Simon:
 Simon — общепринятое сокращение имени учёного Эжена Симона, добавляемое к названиям некоторых биологических таксонов для обозначения того, что он является автором их наименования.
 IBM Simon — мобильный телефон, совместный продукт компаний IBM и BellSouth, первая попытка вывести на рынок коммерчески жизнеспособный смартфон (впервые показан как концепт продукта в 1992 году, начало продаж — в 1994 году).
 Simon — семейство простых для реализации блочных шифров, опубликованное АНБ в июне 2013. Simon оптимизирован для аппаратных реализаций.
  — популярная в 1980-х годах электронная игра.
  — ранний (1950) проект цифрового компьютера, разработанный  в образовательных целях.

См. также 
 Саймон
 Симон